Небовиди могу бити:

 Небовиди (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Небовиди (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република